Kullervo est un prénom masculin finnois pouvant désigner:

Prénom
 (1908-1989), tireur sportif finlandais
Kullervo Manner (1880-1939), homme politique finlandais

Voir aussi
 Kullervo, personnage de la mythologique finnoise.
 Kullervo, un poème symphonique sur ce personnage.

Homonymie de prénom
Prénom finlandais